Eugenio Reffi ist der Name folgender Personen:

* Eugenio Reffi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1922
 Eugenio Reffi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker (PDCS), Capitano Reggente 1960/1961